Nådastol kan syfta på:

 Nådastol (tempelinteriör) – en inredningsdetalj i Jerusalems tempel
 Nådastol (kyrklig interiör) – ett motiv i kristen konst